248 км, 248-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

248 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 766447
 248 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 815937

248 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411634
 248 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 425088